Новоалейское — село в Третьяковском районе Алтайского края. Административный центр Новоалейского сельсовета.

История 
Основано в 1759 г. В 1928 г. село Ново-Алейское состояло из 499 хозяйств, основное население — русские. Центр Ново-Алейского сельсовета Змеиногорского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Третьяковского района